Ехидо Санто Доминго има више значења:

 Ехидо Санто Доминго, Групо 11 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Санто Доминго, Групо 2 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Санто Доминго, Групо 9 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику